Palazzo Brühl (Augustusstraße), ex palazzo sulla Brühlsche Terrasse di Dresda
Palazzo Brühl (Schießgasse), ex palazzo vicino alla Pirnaischen Platz a Dresda
Palazzo Brühl-Marcolini, edificio nel quartiere Friedrichstadt di Dresda

Vedi anche 
 Palazzo Brühlsches, a Varsavia
 Palazzo Brühl (Młociny), nel quartiere Młociny a Varsavia